Перчин Микола Васильович (1 вересня 1912, селище Казанка, тепер Миколаївської області — 15 травня 1979, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го скликань.
 Вахіде Перчин, Вахіде́ Перчи́н (тур. Vahide Perçin, народ. 13 червня 1965 року, Ізмір, Туреччина) — турецька акторка театру та кіно.